Obelisco – in architettura, monumento celebrativo o elemento ornamentale
 Obelisco – in geometria, solido a sei facce simile ad un parallelepipedo
 Obelisco – simbolo tipografico
 Obeliscus – genere di molluschi gasteropodi della famiglia Pyramidellidae
 Obelisco – monumento di Milano, Italia
 L'Obelisco – galleria d'arte di Roma (1946-1978)